Пётр Петрович Горин (8 июня 1930 — 11 марта 2008) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Латвийской ССР.

Биография 
Пётр Горин родился 8 июня 1930 года. В 1952 году окончил Государственный театральный институт имени А. В. Луначарского. В сезоне 1952—1953 годов играл в Куйбышевском драматическом театре им. Горького (сейчас Самарский академический театр драмы имени М. Горького). В 1953—1961 годы был актёром Рижского театра русской драмы, где стал одним из ведущих артистов театра. После этого один сезон (1961—1962 годы) играл в Московском театре «Современник».

В 1962—1980 годы служил в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (сейчас Балтийский дом). Благодаря его роли Сирано де Бержерака в одноимённой пьесе Э. Ростана он был приглашён в 1980 году в Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (с 1990-х годов Ленинградский театр драмы имени А. С. Пушкина). С 1980 года играл в Пушкинском театре.

В последние годы жизни тяжело болел и уже не был занят в спектаклях. Умер 11 марта 2008 года. Похоронен на .

Награды 
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1957).

Работы в театре

Ленинградский театр имени Ленинского комсомола 
 «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта — Мекки-Нож
 «С любимыми не расставайтесь» — Хомяк
 «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — Сирано де Бержерак

Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 

  — «Предел возможного» И. Герасимова — Голиков
  — «Пока бьется сердце» Д. Храбровицкого — Сумароков
  — «Песня жизни», А. Софронова — Кузнецов
  — «Из жизни деловой женщины» А. Гребнева — Володя
  — «Аэропорт» А. Хейли — Херрис
  — «Пер Гюнт» Г. Ибсена — Эберкопф
  — «Отец Горио» О. де Бальзака — Вотрен
  — «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островского — Чебаков
  — «Много шуму из ничего» В. Шекспира — протоколист
  — «Молва» — Мчиславский
  — «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева — Александр I
  — «Торможение в небесах» Р. Солнцева — Парамонов
  — «Первый бал Золушки» — Лесничий
  — «Вожди» Г. Соловского — Дорохов
  — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — Линьер
  — «Monsieur Жорж. Русская драма» по М. Ю. Лермонтову — Вернер
  — «Зимняя сказка» В. Шекспира — Клеомен
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — господин N
  — «Борис Годунов» А. С. Пушкина — Вишневецкий
  — «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — игрок

Фильмография

Актёр 

  — Никогда — Фёдор Шанько
  — Два билета на дневной сеанс — майор Шондыш, сотрудник ОБХСС
  — Мальчик и девочка — отец мальчика
  — «Циклон» начнётся ночью — Мишель, он же Лемке, советский разведчик
  — Дорога домой — Егор
  — Жизнь Матвея Кожемякина — Савка  — Четыре страницы одной молодой жизни — Пётр Петрович Гусаров, муж Полины, моряк  — Чудаки — Николай Потехин, доктор, сын Вукола  — На войне как на войне — Сергачёв, капитан, командир батареи  — Апрель
  — Сирано де Бержерак — Сирано де Бержерак  — Белый флюгер — гость, «контрик»  — Угол падения — Ларионов, бывший подполковник, военспец-инструктор  — Круг — Семён Петрович Шондыш, майор милиции  — Поздние свидания — Семён Петрович, начальник производства (роль озвучил И. Ефимов)
  — Предел возможного — Голиков  — Встреча у высоких снегов — царский офицер (в титрах В. Горин)
  — Солнечный ветер — Семен Егорович, «вечный» жених Анны Леонидовны  — Капитан Фракасс — Агостен, разбойник  — Большая игра — Фёдор Алексеевич, посол СССР во Франции  — Группа ZETA (фильм 2-й) — эпизод Озвучивание 
  — После шторма (; Рижская киностудия) — Юрис'' (роль Эдуарда Павулса)

Примечания

Ссылки 
 Кино СССР. Горин Пётр Петрович.
 Горин Пётр Петрович

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Театр «Балтийский дом»
Заслуженные артисты Латвийской ССР